Вывеска, слово может иметь следующие значения:

 Вывеска (реклама) — конструкция в объёмном или плоском исполнении, расположенная, обычно, на фасаде здания, рядом со входом.
 Вывеска (ПЛ) — процесс учёта и перераспределения грузов погружённой подводной лодки с целью добиться нейтральной плавучести.